Ясло:

 Ясло — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Ясленский повят.
 Ясло — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство.